Ranquitte kan syfta på:

Haiti 

 Ranquitte (kommun), Nord, 
 Ranquitte (ort), Nord,